Romery, commune française de l'Aisne.
voir aussi : Liste des maires de Romery (Aisne)
 Romery, commune française de la Marne.
 Romery, hameau de la commune de Jouarre, Seine-et-Marne.